Thomas Mesemo Wa Mesemo est un homme politique de la république démocratique du Congo, ministre provincial de l'EPSP, de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs, de la Culture et des Arts, nommé par le gouverneur Louis-Marie Walle Lufungula le 27 juin 2019.

Notes et références 

Ministre de la Jeunesse de la république démocratique du Congo
Ministre des Sports de la république démocratique du Congo
Ministre de la Culture de la république démocratique du Congo